Каикоура () — топоним:
 Каикоура — город на Южном острове Новой Зеландии.
 Каикоура — полуостров в Новой Зеландии.
 Каикоура — административная единица (округ) в Новой Зеландии.
 Каикоура — система горных хребтов в Новой Зеландии.
 Каикоура — аэропорт в Новой Зеландии.
 Каикоура — остров в Новой Зеландии.